Villa Juárez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Xicotepec de Juárez, ort, Puebla, 
 Ciudad Mante, ort, Tamaulipas, El Mante, 
 Villa Juarez, Sonora, Benito Juárez, 
 Villa Juárez, Nayarit, Santiago Ixcuintla, 
 Villa Juárez, Sinaloa, Navolato, 
 Villa Juárez, Aguascalientes, Asientos, 
 Villa Juárez (kommun), San Luis Potosí, 
 Villa Juárez, Zacatecas, Tepechitlán, 
 Villa Juárez, San Luis Potosí, Villa Juárez, 
 Villa Juárez, Sonora, Benito Juárez, 
 Juárez, Nuevo León,